Бы́ков, Леони́д:
 Быков, Леонид Николаевич (1895—1979) — советский учёный, профессор, педагог.
 Быков, Леонид Петрович (род. 1947) — российский литературовед.
 Быков, Леонид Тимофеевич (1914—1990) — Герой Советского Союза.
 Быков, Леонид Фёдорович (1928—1979) — советский актёр, кинорежиссёр, сценарист.